Kennecott steht für:

 Kennecott Copper Corporation, US-amerikanischer Bergbaukonzern
 Kennecott Copper Mine, Kupfermine in Utah, USA, siehe Bingham Canyon Mine
 Kennicott (Alaska), auch Kennecott, Geisterstadt eines ehemaligen Kupferabbauzentrums im US-amerikanischen Bundesstaat Alaska

Siehe auch:
 Kennicott (Begriffsklärung)